Castello kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Castelo do Piauí, 
 Castelo (ort), Espírito Santo,

Grekland 

 Kritinía, ort, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Astypalaia, kommunhuvudort, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Italien 

 Castello Molina di Fiemme, kommunhuvudort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Aviano-Castello, kommunhuvudort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 
 Fosso Castello, vattendrag, Lazio, 
 Castello (kommunhuvudort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia, lat 45,57, long 10,51), 
 Castel Condino, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Castello (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Udine, 
 Castello (kommunhuvudort i Italien, Lombardiet, Provincia di Varese), 
 Castello (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Napoli, lat 40,68, long 14,54), 
 Castello (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Napoli, lat 40,86, long 14,56), 
 Castello (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia, lat 45,57, long 10,34), 
 Castello (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona, lat 45,53, long 11,24), 
 Castello (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso), 
 Castello (ort i Italien, Molise), Provincia di Isernia, 
 Castello (ort i Italien, Sicilien), Provincia di Caltanissetta, 
 Castello (ort i Italien, Ligurien), Provincia di La Spezia, 
 Castello (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 Castello (ort i Italien, Marche), Provincia di Macerata, 
 Castello (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza), 
 Castello (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Pavia), 
 Castello (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Chieti,

Spanien 

 Província de Castelló, provins, Valencia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar